

Беллвуд — місто, штат Пенсільванія
 Беллвуд — селище, штат Іллінойс
 Беллвуд — селище, штат Небраска
 Беллвуд — переписна місцевість, штат Вірджинія